Miejscowości i gminy w Rumunii
 Poiana – wieś w okręgu Alba, w gminie Bistra
 Poiana – wieś w okręgu Alba, w gminie Bucium
 Poiana – wieś w okręgu Alba, w gminie Sohodol
 Poiana – wieś w okręgu Aluta, w gminie Radomirești
 Poiana – wieś w okręgu Arad, w gminie Vârfurile
 Poiana – wieś w okręgu Bacău, w gminie Colonești
 Poiana – wieś w okręgu Bihor, w gminie Criștioru de Jos
 Poiana – wieś w okręgu Bihor, w gminie Tăuteu
 Poiana – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Buchin
 Poiana – wieś w okręgu Gorj, w gminie Turburea
 Poiana – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Ciulnița
 Poiana – wieś w okręgu Jassy, w gminie Deleni
 Poiana – wieś w okręgu Jassy, w gminie Schitu Duca
 Poiana – gmina w okręgu Gałacz
 Poiana – wieś w okręgu Gałacz, w gminie Poiana
 Poiana – wieś w gminie Zvoriștea
 Poiana – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Ciuperceni
 Poiana – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Vrâncioaia